Яросла́ва В'ячесла́вівна Шве́дова (, 12 вересня 1987) — казахська тенісистка російського походження.
Здобула один одиночний та тринадцять парних титулів туру WTA, серед них Вімблдонський турнір 2010 та Відкритий чемпіонат США з тенісу 2010, обидва рази її партнеркою була американка Ваня Кінг.
У третьому колі Вімблдону 2012 Шведова зіграла досконалий сет проти Сари Еррані, тобто виграла сет 6:0, не віддавши жодного очка. Це перший випадок в історії турніру.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 25 місце досягла 29 жовтня 2012, парну — 3 місце — 22 лютого 2016 року.
В Кубку Федерації рахунок перемог-поразок становить 25–18.
Завершила кар'єру 2021 року.

Основні досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Важливі фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 6 (2 титули, 4 поразки)

Мікст: 1 (1 поразка)

Фінали Premier Mandatory/Premier 5

Парний розряд: 5 (2 титули, 3 поразок)

Фінали WTA

Одиночний розряд: 2 (1 титул, 1 поразка)

Парний розряд: 28 (13 титулів, 15 поразок)

Фінали WTA 125K series

Одиночний розряд: 1 (1 титул)

Парний розряд: 2 (1 титул, 1 поразка)

Примітки

Посилання 

 
 
 

Казахські тенісистки
Російські тенісистки
Башкири
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Бронзові призери Азійських ігор
Призери Азійських ігор з тенісу
Спортсмени Астани
Уродженці Москви
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможниці турнірів Великого шлему в парному розряді
Натуралізовані громадяни Казахстану